Histaspes es la forma helenizada y castellanizada del nombre persa Vishtapa. Puede referirse a:
 Histaspes, rey legendario que protegió a Zaratustra.
 Histaspes, miembro de la Dinastía Aqueménida, padre de Darío I.
 Histaspes, miembro de la Dinastía Aqueménida, hijo de Darío I y Atosa.
 Histaspes, miembro de la Dinastía Aqueménida, hijo de Jerjes I.